Kilkís kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Kilkís, prefektur, Mellersta Makedonien, 
 Kilkis, prefekturhuvudort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar